Saku Pesonen (Lappeenranta, 30 de novembro de 1985) é um futebolista finlandês.

Saku Pesonen
Saku Pesonen